MWCR steht für:
 Owen Roberts International Airport, IATA-Code des Flughafens auf den Kaimaninseln

MW-CR steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Distriktes in Malawi

MWCR